4-methoxymethamfetamine, of Para-Methoxymethamphetamine, een stimulerende drug die soms als vervuiling in XTC wordt aangetroffen
 Polymethylmethacrylaat, beter bekend als plexiglas